H49  peut faire référence à :
 HMS Diana (H49), un destroyer de classe D de la Royal Navy ;
 HMS H49, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Strabisme paralytique, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres